Владимир (настоящее имя — Ладо) Давидович Карсанидзе () (23 апреля 1909, Матходжи, Цулукидзевский район, Российская империя — 6 июля 1968) — советский и грузинский драматург и сценарист, член Союза писателей СССР (1952—68). Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1966).

Биография 
Родился 23 апреля 1909 года в Матхождах. Начиная с 1926 года начал свою литературную деятельность В 1929 году поступил на сценарный факультет ВГИКа, который он окончил в 1934 году. В качестве сценариста написал многочисленные сценарии документальных, научно-популярных и художественных фильмов.

Скончался 6 июля 1968 года. Похоронен в Дидубийском пантеоне.

Фильмография

Сценарист 
 1939 — Запоздалый жених
 1940 —
 Акакий Церетели
 Под ярким солнцем
 1943 — Аркадий Гегешидзе
 1944 — Ферайдан
 1946 —
 Большой день
 Осень в Кахетии
 1949 —
 Весенние гости
 Счастливая встреча
 1952 — Сказка о селе Натанеби
 1953 —
 Боржомское ущелье
 Гори
 1956 — Баши-Ачук (оригинальный текст — Акакий Церетели)
 1961 —
 Нико и Сико
 Рассказ нищего (оригинальный текст — Илья Чавчавадзе)
 1965 — Зов земли

Ссылки 
 Биографические сведения.
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Драматурги Грузии
Драматурги СССР
Сценаристы Грузии
Сценаристы СССР
Выпускники сценарного факультета ВГИКа
Члены Союза писателей СССР
Похороненные в Дидубийском пантеоне
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР